О́лсон або О́лссон (, ) — прізвище скандинавського походження. Відомі носії:
 Біргітта Олссон (;  1975) — шведський політик.
 Брі Олсон (; справжнє ім'я Ре́йчел Марі Оберлін ; 1986) — американська порноакторка.
 Гаррік Олссон (;  1948) — американський піаніст, лауреат міжнародних конкурсів і премій.
 Гелена Олссон (;  1965) — колишня шведська тенісистка.
 Еверетт Клейр Олсон (; 1910—1993) — американський геолог і палеонтолог.
 Ерік Олсон (;  1952) — американський воєначальник, адмірал Військово-морських США (2011).
 Кліффорд Олсон (; 1940—2011) — канадський серійний вбивця.
 Мансур Олсон (; 1932—1998) — американський економіст і соціолог.
 Ненсі Олсон (;  1928) — американська актриса
 Олівія Олсон (;  1992) — американська співачка.
 Оскар Олсон (; 1878—1963) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1904) з перетягування канату.
 Тай Олсон (;  1987) — американський актор і модель.
 Торе Олссон (; ?) — шведський футболіст та гравець у хокей з м'ячем, чемпіон Зимових Олімпійських ігор 1952.
 Шон Олссон (;  1967) — британський бобслеїст, пілот боба.

Інше 
 5166 Олсон (5166 Olson) — астероїд головного поясу, відкритий 22 березня 1985 року.

Див. також 
 Ульссон
 Олсен